Felanitx är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Felanitx ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Felanitx är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Terrängen runt Felanitx sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Puig de Sant Salvador,  meter över havet,  km öster om Felanitx. Runt Felanitx är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km norr om Felanitx. Trakten runt Felanitx består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna